Vila Tavares é um dos bairros mais distantes do centro de Conceição de Macabu, localizado às margens da RJ-186, entre o São Henri e o Santa Catarina.

O Tavares, como também é conhecido, deve seu nome ao loteador que deu origem ao bairro, Tavares Gomes da Silva, que em meados dos anos 70, iniciou o processo de venda de lotes a preços populares, com pagamento facilitado, o que atraiu principalmente trabalhadores e ex-trabalhadores das fazendas da região, inclusive das propriedades da Usina Victor Sence.

O bairro é urbanizado, sua rua principal é asfaltada. Possui posto de saúde, escola municipal, e todo tipo de comércio, com especial destaque para bares.

A Vila Tavares é o centro de uma região que abrange a Fazenda do Ipê, a Seringueira, e até Santa Catarina.

Bibliografia 
 GOMES, Marcelo Abreu. ABC de Macabu - dicionário de topônimos e curiosidades. Conceição de Macabu. Gráfica Macuco, 2004.

Bairros de Conceição de Macabu